Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 2021/22 des 1. FC Köln. Der Klub trat in der Saison in der Bundesliga an.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Zum ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gegen Hertha BSC wurden 16.500 Zuschauer, darunter 1.000 Getestete, zugelassen. Seit dem zweiten Heimspiel gegen den VfL Bochum dürfen nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion.

Personalien

Kader 2021/22 
 Stand: 4. Februar 2022

Transfers der Saison 2021/22 

Stand: 31. Januar 2022.

Sportliche Leitung und Vereinsführung

Spielkleidung 

Am 14. Juli 2021 wurde das neue Heimtrikot der Saison 2021/22 vorgestellt. Es besteht erstmals aus recycletem Polyester.

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht des 1. FC Köln.
Die Tabelle listet alle Bundesligaspiele des Vereins der Saison 2021/22 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.

Bundesliga

DFB-Pokal 

Die Tabelle listet alle Spiele des Vereins im DFB-Pokal der Saison 2021/22 auf. Siege sind grün und Niederlagen rot markiert.

Freundschafts-/Vorbereitungsspiele 
Diese Tabelle führt die ausgetragenen Freundschaftsspiele auf.

Statistiken

Saisonverlauf

Abschlusstabelle

Spielerstatistiken 

 Stand: 14. Mai 2022

Bundesliga-Zuschauerzahlen

Weblinks 
 Vereinsinfo 1. FC Köln bei kicker.de

Einzelnachweise 

Koln
Koln, 1. FC
Saison 2021/22